Уриам Тамуэра Иотэба (1910—1988) — политик и композитор республики Кирибати, автор слов и музыки государственного гимна Кирибати.

Гимн Кирибати «Встань, Кирибати» («Teirake Kaini Kiribati») был официально утверждён после обретения независимости республикой от Великобритании в 1979 году.

Родился на одном из моту атолла Тамана.
В колониальные времена был членом парламента островов Гилберта и островов Эллис, представителем островов на международной арене.

Награждён Орденом Британской империи.

Примечания

Литература 
 Barrie Macdonald. Cinderellas of the Empire: Towards a History of Kiribati and Tuvalu

Ссылки 
 Tamuera Ioteba Uriam 
  National Anthem of Kiribati — «Teirake Kaini Kiribati»

Политики Кирибати
Композиторы — авторы гимнов
Поэты — авторы гимнов